Юрий Бублик:
 Бублик, Юрий Васильевич (род. 1973) — украинский политик.
 Бублик, Юрий Тимофеевич (род. 1950) — председатель Ахтырской райгосадминистрации.